A Igreja de Santo Adrião também conhecida como Igreja nova de Santo Adrião, localiza-se em Braga e foi inaugurada em 1998, e que é a actual sede da comunidade paroquial.

O orago - Santo Adrião de Nicomédia - é comemorado a 8 de Setembro.

A Igreja velha de Santo Adrião, histórica e popularmente conhecida como Capela de Santo Adrião da Corrica, situa-se nas imediações. 

O templo foi elevado ao estatuto de igreja paroquial em 1983, com a criação da paróquia de Santo Adrião.

Igrejas de Braga